Slovo průběh má několik významů.

Typicky jde o časový průběh
 signálu,
 přírodního děje,
 fyzikálního jevu,
 průběh funkce – matematické

Související články 
 záznam

Externí odkazy